El Niño (natuurverschijnsel), een natuurverschijnsel langs de evenaar
 El Niño (opera), opera-oratorium van componist John Adams
 El Niño (loterij), een jaarlijkse loterij in Spanje
 El Niño (stripreeks), een Franse stripreeks
 El Niño (film), een Spaanse film uit 2014, geregisseerd door Daniel Monzón